Magny (Górny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Magny (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Magny (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Magny (Indre) – francuska gmina w regionie Regionie Centralnym
 Magny (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia

Zobacz też 
 Les Magny – francuska gmina w departamencie Górna Saona w regionie Franche-Comté